Taro Daniel era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Rinky Hijikata ha sconfitto James Duckworth con il punteggio di 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  James Duckworth (finale)
  Rinky Hijikata (campione)
  Max Purcell (secondo turno)
  Rio Noguchi (primo turno)

  Omar Jasika (primo turno) 
  Dane Sweeny (primo turno) 
  Hiroki Moriya (secondo turno) 
  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

Qualificati 

  Charlie Camus (primo turno)
  Jake Delaney (secondo turno)
  Matthew Romios (primo turno)

  Daisuke Sumizawa (primo turno) 
  Yusuke Takahashi (primo turno) 
  Brandon Walkin (primo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (primo turno)
  Blake Ellis (secondo turno)

  Jeremy Jin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Burnie International 2023